Amerikai Egyesült Államok
 Scottsburg, önkormányzat nélküli település az Indiana állambeli Pike megyében
 Scottsburg, az Indiana állambeli Scott megye székhelye
 Scottsburg, önkormányzat nélküli település az Oregon állambeli Douglas megyében